Enderle est un nom de famille porté notamment par :

 Irmgard Enderle (1895-1985), femme politique, syndicaliste et journaliste allemande ; 
 Johann Baptist Enderle (1725-1798), peintre baroque bavarois.